El huracán Katrina''', un extremadamente destructivo huracán categoría 5, comenzó el 23 de agosto del 2005 cuando se formó la depresión tropical doce cerca de las Bahamas. Al día siguiente, se fortaleció, volviéndose una catastrófica tormenta tropical y fue nombrada Katrina; después tocó tierra en el extremo sudeste de la Florida como un huracán menor.

A su paso por la Florida Katrina se debilitó, volviéndose una tormenta tropical; sin embargo, las cálidas aguas del golfo de México permitieron que se intensificara rápidamente, volviéndose el sexto huracán más fuerte registrado en el Atlántico. Después, Katrina tocó tierra en la frontera de Misisipi y Luisiana como un huracán categoría 3. Katrina se movió hacia el norte, atravesando el centro de los Estados Unidos y finalmente disipándose cerca de los Grandes Lagos, siendo absorbido por un frente frío.

Primer Toque de Tierra 

La inmensa cosa del mundo que pudo causar la muerte Cuando las condiciones atmosféricas se volvieron favorables para el desarrollo, el sistema comenzó a intensificarse y se volvió una tormenta tropical en la mañana del 24 de agosto. Un aumento en la convección le permitió a Katrina volverse el quinto huracán de su temporada. Dos horas después, Katrina tocó tierra cerca de Aventura, Florida. Katrina golpeó a Florida con vientos de 130 km/h, y tenía un bien definido ojo que permaneció intacto a su paso por la Florida. Katrina se degradó a tormenta tropical el 26 de agosto, pero volvió a ganar su estatus de huracán justo una hora después de haber salido al golfo de México. Parte de los Cayos de la Florida experimentaron vientos de tormenta tropical el 26 de agosto, y Dry Tortugas sintió por un corto período vientos de huracán.

Golfo de México 

Los pronósticos iniciales del NOAA indicaban que Katrina empezaría a moverse hacia el norte después de tocar tierra, eventualmente golpeando la frontera de Florida y Georgia entre tres y cuatro días después Katrina, sin embargo, continuó moviéndose al oeste, lo que cambió el pronóstico hacia Nueva Orleans.

Inmediatamente después de entrar al golfo de México, las condiciones atmosféricas y la temperatura del mar le permitieron a Katrina intensificarse rápidamente. El 27 de agosto, Katrina se volvió un huracán categoría 3 convirtiéndose en el tercer huracán mayor de su temporada. Un Ciclo de Reemplazamiento de Ojo interrumpió la intensificación de los vientos pero dobló el radio de Katrina. Un segundo período de intensificación comenzó a las 7:00 P.M. CDT del 27 de agosto, y a las 12:40 CDT del día siguiente Katrina se convirtió en un huracán categoría 4 con vientos de 233 km/h. Se volvió un huracán categoría 5 a las 7:00 A.M. CDT Katrina alcanzó su máxima intensidad a la 1:00 P.M. CDT con vientos de 280 km/h y con una presión central de 902 mbar.

Huracán Katrina
Katrina historia